Гонча́рна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Гончарна вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Гончарна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Гончарна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Гончарна вулиця — вулиця в місті Суми.

Вулиці